Baksa peut désigner :
 Baksa, commune hongroise du comitat de Baranya ;
 Baksa, village du département de Bénoué au Cameroun ;
 Baksa, village du district de Lattaquié en Syrie ;
 Baksa, comité de développement villageois du Népal ;
 Le district de Baksa, un des vingt-sept districts de l'État d'Assam en Inde.

Voir aussi
 Kokšov-Bakša, village de Slovaquie.